, signifiant en latin « Mère de l'Église » peut désigner :

Ėdifices religieux 
 Abbaye Mater Ecclesiae : une abbaye sur l'Île Saint-Jules (Italie)
 le nom en latin de l'Abbaye de Richmond (Mariæ Mater Ecclesiæ) (États-Unis)
 Monastère Mater Ecclesiae (Vatican) : un monastère au Vatican 
 Monastère Mater Ecclesiae (Nigéria) : un monastère à Lagos, Nigéria
 Monastère Mater Ecclesiae (Inde) : un monastère à Punalur dans le Kerala, Ordre de Saint-Jérôme 
 Église Santa Maria Mater Ecclesiae à Rome, Italie
 Cathédrale Mater Ecclesiae à Ahiara (Nigéria) citation

Œuvres d'art religieuses 
 Mosaïque de l'Ecclesia Mater (Tabarka) - Tunisie
 Mosaïque Mater Ecclesiae dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican (ainsi que sa reproduction placée au-dessus de la Place Saint-Pierre)

 Divers 
 Provida Mater Ecclesia : constitution apostolique du pape Pie XII
 Maria Mater Ecclesiae : Collège Pontifical International, séminaire à Rome rattaché aux Légionnaires du Christ
 Nom de l'équipe de football de la Légion du Christ lors du Clericus Cup (championnat 2007-2012)
 Fonds Mater Ecclesiae pour les Vocations (Mater Ecclesiae Fund for Vocations)